Алексей Александрович Алексе́ев (5 марта 1965) — российский тренер по гандболу. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Кунцево» (Москва). 1981-1992 гг. — игрок команды «Кунцево» (Москва). С 1992 по 1997 года играл за различные клубы Германии, Венгрии, Катара. Будучи спортсменом, получил звание мастера спорта.

С 2004 года бессменно работал тренером женского гандбольного клуба «Луч» (Москва), выступающего в Суперлиге. Финалист Кубка России 2008 года. На сегодняшний день является главным тренером женского гандбольного клуба «Лада».

Входил в тренерский штаб женской сборной России в качестве помощника Евгения Трефилова. С приходом в 2019 году на пост главного тренера сборной России испанца Амброса Мартина Алексеев остался тренером сборной. После отставки Мартина по ходу чемпионата Европы 2020 года Алексеев руководил сборной России в матче за пятое место, который был выигран у сборной Нидерландов.

Окончил магистратуру РГУФКСиТ (2010).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте rushandball.ru
 Профиль на сайте handball.sportedu.ru

Гандболисты СССР
Гандболисты России
Гандбольные тренеры России
Тренеры ГК «Луч»
Тренеры ГК «Лада»
Тренеры женской сборной России по гандболу
Тренеры ГК «Астраханочка»
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма